Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2012 проходили с 29 июля по 11 августа. Были разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин.

Мужская сборная Германии и женская сборная Нидерландов повторили свой успех 2008 года, вновь выиграв олимпийское золото.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Спортивные объекты

Квалификация

Ссылки 
 Хоккей на траве на официальном сайте Игр
 Международная федерация хоккея на траве